У-ди () — посмертное имя китайских императоров:

 У-ди (156 до н. э.— 87 до н. э.) — седьмой император династии Хань.
 У-ди (династия Цзинь) (236—290) — император Цзинь (265—420).
 У-ди (Лю Сун) — Лю Юй (363—422), первый император (420—422) южной империи Сун (420—479).
 У-ди (Северная Чжоу) (543—578) — император Северной Чжоу.
 У-ди (Южная Ци) (440—493) — император Южной Ци.
 У-ди (Южная Лян) (464—549) — император Южной Лян.

См. также 
 Пять императоров древности у ди 五帝